Johan Lange er navnet på flere personer:

 Johan Lange (1818-1898) (1818–1898) – dansk botaniker, docent, senere professor (Johan Martin Christian Lange)
 Johan Lange (1911-2007) (1911–2007) – dansk botaniker og sprogmand, professor, sønnesøn af ovennævnte
 Johan Lange (fodboldtræner) – Dansk fodboldtræner (f. 1979)